Bugeac steht für:

 eine Landschaft im Südwesten der Ukraine, siehe Budschak
 Bugeac (Constanța), Dorf im Kreis Constanța, Rumänien
 Bugeac (Gagausien), Gemeinde in der autonomen territorialen Einheit Gagausien (Republik Moldau)